Resultats de la Fórmula 1 a la temporada 1978.

Sistema de puntuació 
S'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1). Ja no es donen punts per la volta més ràpida. Per al recompte final del campionat només es tenien en compte els set millors resultats dels vuit primers grans premis i set dels vuit grans premis següents, d'aquesta manera s'eliminava el pitjor resultat en cada una de les dues parts possibles del campionat (7 de 8 i 7 de 8).

També és puntuable per al Campionat del món de constructors.

Curses

Posició final del Campionat de constructors de 1978

Classificació del mundial de pilots del 1978 

(Clau de colors)

Competicions esportives del 1978
Temporades de Fórmula 1